Macroconops är ett släkte av tvåvingar. Macroconops ingår i familjen stekelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stekelflugor
Macroconops